Ло́тарь (, ) — имя ряда правителей во Франции, Германии и Италии. Производно от имени Хлотарь.

 Лотарь (941—986) — король Франции с 954 года.
 
 
 Лотарь III фон Вальбек (умер 1003) — граф Вальбека (964 — 1003), маркграф Северной марки (985 — 1003), сын графа Вальбека Лотаря II и Матильды фон Арнебург.
 
 Лотарь Хромой (ок. 850—865) — аббат IX века.

См. также
 Хлотарь

Немецкие мужские имена